Eyles kan som auktorsförkortning betyda:

 Alan C. Eyles
 Frederick Eyles

Robotskapade auktorsförkortningar